Eugenia (género) — género de plantas da família Myrtaceae
 45 Eugenia — asteroide

Ver também 
 Santa Eugênia (desambiguação)
 Maria Eugênia

Desambiguação